

Patronyme
Claude Rajotte (1955-) est DJ/animateur à la radio Espace Musique de la Société Radio-Canada.
James Rajotte (1970-) est un homme politique canadien.

Album
L'univers de Rajotte est le titre d'une compilation lancée par l'animateur Claude Rajotte en 2007.

Homonymie de patronyme